The Pretty Sister of Jose  – romanzo del 1889 di Frances Hodgson Burnett
The Pretty Sister of Jose  – lavoro teatrale del 1903 di Frances Hodgson Burnett
The Pretty Sister of Jose –  film del 1915 diretto da Allan Dwan